Мерате (, ) — город в Италии, в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Лекко.

Население составляет 14 359 человек (на 2004 г.), плотность населения — 1279 чел./км². Занимает площадь 11 км². Почтовый индекс — 23807. Телефонный код — 039.

Покровителем населённого пункта считается Амвросий Медиоланский. Праздник ежегодно отмечается 7 декабря.

В 1923 году в Мерате была основана крупнейшая на тот момент обсерватория в Италии — Астрономическая обсерватория Мерате.

Города-побратимы 
  Бюзансе, Франция
  Каппельн, Германия

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 

Города Италии